Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Gstaad du 7 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Suisse